Polaris Industries (del seu nom complet Polaris Industries Inc.), empresa fabricant de motos de neu i vehicles tot terreny dels Estats Units
 Pentium II microprocessador d'Intel basat en x86
 Pneumònia intersticial idiopàtica, malaltia intersticial difusa del pulmó
 Protoindoiranià, proto-llenguatge reconstruït de la branca d'idiomes indoiranians de la branca indoeuropea